La Chapelle-Blanche ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

*La Chapelle-Blanche (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d'Armor
La Chapelle-Blanche (Savoie) im Département Savoie
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin im Département Indre-et-Loire